Hattenhofen – comune della Baviera
Hattenhofen – comune del Baden-Württemberg